Il Comune di Sassari conta 127.715 abitanti (dicembre 2013), per una superficie pari a 546,08 km² ed una densità di 233,9 abitanti/km². L'agglomerato urbano ha raggiunto a dicembre del 2013 i 197.147 abitanti con una densità di 206 ab/km².

Note

Voci correlate  
 Demografia d'Italia
 Demografia della Sardegna
 Demografia della provincia di Sassari

Collegamenti esterni 
 
 

Sassari
Sassari